A Lok, Lók vagy '''Lök' helynév több Kárpát-medencei település neve vagy rövidült névváltozata lehet:

 Lók, község Ausztriában, Burgenland tartományban
 Élesdlok, település Romániában, a Partiumban, Bihar megyében
 Farkasfalu-Lök (Farkasfalva egykori neve), község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Késmárki járásban
 Garamlök (szlovákul Lok), község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Lévai járásában
 Gyimesfelsőlok, falu Erdélyben, Hargita megyében
 Gyimesközéplok, falu Erdélyben, Hargita megyében
 Sajkáslak (szerbül Лок / Lok), falu Szerbiában, a Vajdaságban
 Tiszalök, város Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében